Az 1971-es US Open férfi versenyét az amerikai Stan Smith nyerte a cseh Jan Kodes előtt.

Kiemeltek 

  John Newcombe (Első kör)</li>
  Stan Smith (Bajnok)</li>
  Arthur Ashe (Elődöntős)</li>
  Tom Okker (Elődöntős)</li>
  Marty Riessen (Negyeddöntős)</li>
  Cliff Richey (Harmadik kör)</li>
  Clark Graebner (Negyeddöntős)</li>
  Ilie Nastase (Harmadik kör)</li>
</ol>

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon
 

1971 a teniszben